Flugtrumpeter (Sarracenia) är ett släkte av flugtrumpetväxter. Flugtrumpeter ingår i familjen flugtrumpetväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flugtrumpetväxter